FIM:
 Campionat d'Europa de trial, denominació que rebia l'actual Campionat del Món de trial fins al 1974 inclòs.

 FIM Europe:
 Campionat d'Europa de trial masculí, instaurat el 1992 i anomenat oficialment European Trial Championship.
 Campionat d'Europa de trial femení
 Campionat d'Europa de trial júnior
 Campionat d'Europa de trial juvenil
 Campionat d'Europa de trial veterans